Il Pool B della zona Euro-Africana Gruppo I nella Fed Cup 2011 è uno dei quattro gruppi in cui è suddiviso il Gruppo I della zona Euro-Africana. Quattro squadre si sono scontrate nel formato round robin. (vedi anche Pool A, Pool C, Pool D)

Polonia vs. Bulgaria

Israele vs. Lussemburgo

Polonia vs. Israele

Bulgaria vs. Lussemburgo

Polonia vs. Lussemburgo

Israele vs. Bulgaria

Verdetti
Polonia ammessa agli spareggi finali insieme ai vincitori del Pool A, del Pool C e del Pool D.
Bulgaria condannata agli spareggi finali per evitare la retrocessione al Gruppo II della zona Euro-Africana, insieme all'ultima in classifica del Pool A, del Pool C e del Pool D.

Collegamenti esterni 
 

Fed Cup 2011